Kc eller KC kan syfta på:

 KC – en titel för särskilt erfarna och kvalificerade jurister i Storbritannien och vissa länder i brittiska samväldet, se King's Counsel,
 KC-bruk – puts med kalk och cement, Puts#Kalkcementbruk (KC-bruk)
 KC & the Sunshine Band – en musikgrupp
 KC & the Sunshine Band (musikalbum) – det tredje studioalbumet av discogruppen KC & the Sunshine Band, lanserat 1975
  Boeing KC-135 Stratotanker – ett amerikanskt flygplan för lufttankning